Tamim ist der Name folgender Personen:

 Abu Tamim al-Muizz (um 930–975), Kalif der Fatimiden
 Ahmed Tamim (* 1956), Mufti der Ukraine
 Dahi Chalfan Tamim (* 1951), Polizeichef von Dubai
 Dunasch ibn Tamim (um 890–um 956), jüdischer Gelehrter aus Nordafrika
 Mohammed Tamim (* 1958), marokkanischer Architekt
 Suzan Tamim (1977–2008), libanesische Popsängerin
 Tamīm ibn al-Muʿizz az-Zīrī († 1108), fünfter Herrscher der Ziriden in Ifriqiya
 Tamim bin Hamad Al Thani (* 1980), Emir von Katar